Bagnolet peut avoir plusieurs sens :

Lieux 
 dans le département de la Seine-Saint-Denis en région Île-de-France : 
 la commune de Bagnolet (93170) ;
 le canton de Bagnolet.
 à Paris :
 la porte de Bagnolet (75020) ;
 la station de métro Porte de Bagnolet, sur la ligne 3.
 Bagnolet, sur la commune de Ambarès-et-Lagrave, Gironde (33440) ;
 Bagnolet, sur la commune de Cognac, Charente (16100) ;
 Bagnolet, sur la commune d'Orville, Indre (36210) ;
 Bagnolet, sur la commune de Sillars, Vienne (86320) ;
 les Bagnolets, sur la commune du Theil, Allier (03240).

Autre sens 
 Un bagnolet est une ancienne coiffe de femme : « bagnolet de dentelles » (Larousse universel, 1922).

Dans la culture populaire 
 Le Fait d'habiter Bagnolet est une pièce de théâtre écrite en 2001 par Vincent Delerm.

Références